Ксения Владиславовна Краснопольская (род. 2 июля 1964 года) — российский учёный-, член-корреспондент РАН (2016).

Дочь советского и российского хирурга, гинеколога, академик РАМН и РАН В. И. Краснопольского (1938—2022).

В 1987 году — окончила лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института, затем проходила учёбу в ординатуре и аспирантуре.

В 1993 году — защитила кандидатскую диссертацию, тема: «Постменопаузальный остеопороз (переломы костей, гормональная и негормональная терапия)».

С 1995 по 1996 годы — врач-гинеколог в медицинском центре «Лера».

С 1996 года по 2006 годы — старший научный сотрудник ПНИЛ охраны здоровья матери и ребёнка РГМУ имени Н. И. Пирогова.

В 2003 году — защитила докторскую диссертацию, тема: «Экстракорпоральное оплодотворение в комплексном лечении женского бесплодия».

С 2006 года по настоящее время — руководитель отделения репродуктологии МОНИИАГ.

Автор более 130 научных работ, руководств для врачей и методических рекомендаций.

Под её руководством защищено 7 кандидатских диссертаций.

Ссылки 
 
 

Выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета
Женщины-учёные